Сино́пская набережная — левобережная набережная Невы от проспекта Обуховской Обороны до Смольного проспекта. Продолжение Синопской набережной на север носит название Смольная набережная, на юг — проспект Обуховской Обороны.

Протяженность Синопской набережной — около 2,6 км.

История 
Набережная была построена в первой половине XVIII века с основанием Александро-Невского монастыря (ныне Александро-Невская лавра). С 1799 года она именовалась Охтенской — по большеохтенскому (напротив Смольного проспекта) и малоохтенскому перевозам через Неву (напротив проспекта Бакунина) (см. также Перевозный переулок). В 1821 году набережную назвали Не́вской. В XIX веке здесь был речной порт Санкт-Петербурга: хлебная пристань, склады и промышленные предприятия. В те годы у набережной существовало и иное название — Не́вско-Рожде́ственская (по Рождественской части — району Петербурга, по которому набережная проходила).

16 апреля 1887 года получила название Кала́шниковская (по Калашниковскому пивоваренному заводу (ныне в составе завода «Ливиз»). В 1911 году при возведении Большеохтинского моста на набережной была построена гранитная стенка, затем были устроены спуски. 15 декабря 1952 года Калашниковская набережная была переименована в Синопскую — к 100-летию победы эскадры Российского флота в Синопской бухте во время Крымской войны (1853—1856). В 1959 году набережную капитально отремонтировали и установили чугунное перильное ограждение с круглыми гранитными тумбами. 26 января 1970 года к набережной была присоединена Амбарная улица (в 2017 году - вновь выделена из её состава).

В 1965—1977 годах стенки набережной от устья реки Монастырки до улицы Моисеенко были перестроены. Современный облик магистраль приобрела в 1997 году, когда в рамках реконструкции Большеохтинского моста был перестроен примыкающий к мосту участок набережной и там же был построен автомобильный тоннель под съездом с моста. В 2006—2007 годах в ходе реконструкции проезжая часть была расширена до 13,5 метров с разделительной полосой шириной 2 метра.

Около моста Александра Невского в створе набережной построены два тоннеля. Первый, со стороны Обводного канала, в створе моста Александра Невского построен в 1966—1967 годах в рамках строительства моста. Второй, со стороны Большеохтинского моста, в створе Херсонской улицы возведён в 2013—2017 годах. Развязки с Невским проспектом и набережной Обводного канала были перестроены в результате реконструкции 2013-2017 годов. 

С 1870-х годов и вплоть до реконструкции 2006 года вдоль набережной на участке от набережной Обводного канала до проспекта Бакунина существовала служебная железнодорожная линия.

Пересечения 
Синопская набережная пересекает следующие улицы и мосты:
 проспект Обуховской Обороны
 мост Обуховской Обороны
 площадь Александра Невского
 мост Александра Невского
 Амбарная улица
 Херсонская улица
 Херсонский проезд
 проспект Бакунина
 улица Моисеенко
 Тульская улица
 Большеохтинский мост
 Смольный проспект

Примечательные здания и сооружения 
 Дом № 26 — дом Д. С. Воденникова, кон. XVIII в., перестроен в 1873 г. арх-м В. Ф. фон Геккером. 
 Дом № 28 — дом Трофимовых, 1 четв. XIX в. 
 Дом № 36 (пр. Бакунина, 16) — владение Спасо-Преображенского Валаамского монастыря на участке купчихи Караваевой, 1801 г., 1832 г. (арх. А. И. Очаков), перестраивался в 1840 г. и 1850 г., акад. (арх. П. И. Очаков), 1870 г. 
 Дом № 52 — дом с примыкающими флигелями Нижегородского торгового дома Емельяна Башкирова с сыновьями, 1889 г., акад. арх. А. В. Иванов. 
 Дом № 54 — радикально перестроенный особняк Е. И. Струнниковой. Входит в список из 38 исторических зданий, незаконно исключённых из списка объектов культурного наследия при губернаторе Валентине Матвиенко.
 Дом № 58 — Казенный винный завод Министерства финансов, построен в 1870-х арх-рами А. Э. Юргенсом и Р. А. Гедике, перестраивался в 1890-е гг., предположительно, под руководством арх-ра С. А. Поленова. 
 Дом № 64А — Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования.
 Дом № 66 — особняк Грузинского. Историческое здание было построено в 1877—1878 годах для царевича Ивана Грузинского по проекту архитектора Александра Ивановича Долотова. В середине 2010-х под видом реставрации здание снесли и перестроили, несмотря на протесты градозащитников. В нарушение существующего законодательства, исторический облик здания исказили надстроенной мансардой.
 Дом № 70 — дом Потираловской (Истоминых) с флигелями, 1-я четверть XIX в., перестраивался в 1857 году, в конце XIX столетия ремонтировались интерьеры, памятник архитектуры регионального значения. В 2005 году флигель под литерой Л был исключён из предмета охраны. В 2018 году город выставил дом Потираловской на продажу, оценив в 171—179 млн рублей.
 Утраченные
 Храм Бориса и Глеба

Литература

Примечания

Ссылки